Scarpa ist ein ursprünglich berufsbezogener italienischer Familienname mit der Bedeutung „Schuhmacher“, abgeleitet von ital. scarpa (Schuh).

Namensträger 
 Afra Bianchin Scarpa (1937–2011), italienische Architektin
 Antonio Scarpa (1752–1832), italienischer Anatom
 Carlo Scarpa (1906–1978), italienischer Architekt
 Daniele Scarpa (* 1964), italienischer Kanute
 Fernando Scarpa (* 1968), italienischer Regisseur
 Gustavo Scarpa (* 1994), brasilianischer Fußballspieler
 Iginio Scarpa (1794–1866), kroatischer Unternehmer
 Joe Scarpa (1928–2012), US-amerikanischer Wrestler
 Ludovica Scarpa (* 1955), italienische Architekturhistorikerin und Kommunikationstrainerin
 Marco Scarpa (* 1972), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Pedro Luís Guido Scarpa (1925–2018), italienischer Ordensgeistlicher, Altbischof von Ndalatando
 Renato Scarpa (1939–2021), italienischer Schauspieler
 Romano Scarpa (1927–2005), italienischer Comiczeichner und -texter
 Tobia Scarpa (* 1935), italienischer Architekt

Sonstiges 
 Scarpa (Unternehmen), italienischer Sportschuhhersteller

Einzelnachweise 

Familienname
Italienischer Personenname
Berufsname